Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке — высшее музыкальное учебное заведение в г. Москве.

В составе института — детская музыкальная школа имени Ю. А. Шапорина и музыкальный колледж.

История 

Учебное заведение было основано в 1918 году, как 1-я Народная музыкальная школа, и оно с течением времени меняло свой статус: музыкальный техникум, музыкальное училище им. Октябрьской революции и, наконец, в 1993 году, — вуз.

У истоков создания учебного заведения стояли выдающиеся деятели отечественной музыкальной культуры — Б. Яворский и Н. Брюсова (сестра поэта В. Я. Брюсова).

В нём преподавал К. Щедрин (отец знаменитого композитора Р. К. Щедрина)

В 1949—1953 годах в музыкальном училище имени Октябрьской революции учился А. Г. Шнитке, который потом некоторое время работал здесь же преподавателем теоретических дисциплин. В 1999 году институту было присвоено его имя.

Факультеты и кафедры 

 Оркестровый факультет
 Кафедра оркестровых струнных инструментов /КОСИ/
 Кафедра духовых и ударных инструментов /КДУИ/
 Кафедра народных инструментов /КНИ/
 Кафедра оркестрового дирижирования /КОД/
 Исполнительский факультет
 Кафедра специального фортепиано /КСФ/
 Кафедра вокального искусства и оперной подготовки /КВИ и ОП/
 Кафедра народного пения /КНП/
 Кафедра хорового дирижирования /КХД/
 Кафедра теории и истории музыки /КТИМ/
 Межфакультетские кафедры
 Кафедра фортепиано /КФ/
 Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин /ОГ и СЭД/

Руководство института 

Анна Иосифовна Щербакова — и. о.ректора, доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор.

Ирина Анатольевна Корсакова — и. о. проректора по научно-исследовательской работе, доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент.

Наталия Борисовна Буянова — и. о. проректора по учебно-методической работе, доктор педагогических наук, доцент.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МГИМ имени А. Г. Шнитке
 Официальный сайт детской музыкальной школы имени Ю. А. Шапорина
 История МГИМ

Организации, названные в честь Октябрьской революции